Örn kan syfta på:

 Örn – ett samlingsnamn för en grupp större rovfåglar inom familjen hökfåglar, se örnar
 Örn (bergstopp), Island
 Örn (efternamn) – ett svenskt efternamn
 Örn (IACC-båt) – svensk America’s Cup-båt, deltog 2003
 Örn (heraldik) – en vanlig symbol inom heraldiken
 Emil Örn – fiktiv karaktär i serietidningen Kalle Anka

 Dubbelörn – en symbol inom heraldiken
 Ören, Östergötland, sjö i Östergötlands län, Sverige
 ÖRN-72 – förening som arbetar med att stärka den svenska örnstammen

Se även
 Örnen – flera
 Aquila – flera
 Eagle – flera
 Illimani